John Varley may refer to: 

 John Varley (inginer) (1740–1809), inginer englez responsabil cu construcția Canalului Chesterfield
 John Varley (pictor) (1778–1842), pictor englez și astrolog 
 John Varley (actor), actor britanic din The Phantom Shot
 John Varley (autor) (născut 1947), autor american de science fiction
 John Silvester Varley (născut 1956), fost director general al bănci  Barclays
 John Varley (fotograf) (1934–2010), fotograf britanic